Le Rêve peut désigner :

Cinéma 

 Le Rêve, film français de Jacques de Baroncelli sorti en 1921 ;
 Le Rêve, film français de Jacques de Baroncelli sorti en 1931 ;
 Le Rêve (Мечта), film soviétique de Mikhaïl Romm sorti en 1941 ;

Littérature 

 Le Rêve, roman d'Émile Zola paru en 1888 ;
 Le Rêve (), nouvelle policière d'Agatha Christie parue en 1937 ;

Opéra 

 Le Rêve, opéra d'Alfred Bruneau créé en 1891 ;

Peinture 

 Le Rêve, peinture d'Édouard Detaille (1888) ;
 Le Rêve, peinture du Douanier Rousseau (1910) ;
 Le Rêve, peinture de Marc Chagall (1927) ;
 Le Rêve, peinture de Salvador Dalí (1931) ;
 Le Rêve, peinture de Pablo Picasso (1932) ;
 Le Rêve, peinture d'Henri Matisse (1935) ;

Autres 

 Le Rêve, épisode de la série Les Sentinelles de l'air ;
 Le Rêve, spectacle du casino Wynn Las Vegas ;
 Le Rêve, tour résidentielle de Dubaï ;
 Le Rêve, cultivar de rosier obtenu par le rosiériste français Joseph Pernet-Ducher.

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de titre